Кубок России по хоккею с мячом 2005 года

Кубок России по хоккею с мячом 2005 — 14-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 11 сентября 2005 года по 10 ноября 2005 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.
 I этап. Допускается 21 команда, которые распределены на четыре группы: в трёх группах по 5 команд в четвёртой группе выступает 6 команд. Команды занявшие в своих группах места с 1 по 4 место, допускаются к участию во II этапе.
Все игры будут проходить в городе Москва.
 II этап. Допускается 16 команд разделённые на 4 группы, игры проходят по круговой системе в один круг, в городах — Москва, Киров, Кемерово и Красноярск. Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, допускаются к участию в финальном турнире.
 III этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Москва с 8 по 10 ноября 2005 года.

Заявленные команды 
 АМНГР (Мурманск)
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо М (Москва)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Лесохимик (Усть-Илимск)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Металлург (Братск)
 Ракета (Казань)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Забайкалец-Энергия (Чита)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

I этап. 1 группа. 11-16 сентября 2005 год. Москва КЛД Крылатское 
 11 сентября 2005 год

1.Динамо М — Лесохимик 11:2 (7:0).
 
2.СКА-Нефтяник — Водник 7:1 (1:1).
 
 12 сентября 2005 год

3.Водник — Лесохимик 5:4 (2:3).
 
4.Металлург — Динамо М 3:13 (1:7).

 13 сентября 2005 год

5.СКА-Нефтяник — Металлург 11:0 (5:0).
 
 14 сентября 2005 год

6.Лесохимик — СКА-Нефтяник 2:11 (1:4).

7.Водник — Динамо М 5:16 (1:10).

 15 сентября 2005 год

8.Лесохимик — Металлург 1:6 (1:4).
 
 16 сентября 2005 год

9.Металлург — Водник 2:9 (0:5).
  
10.Динамо М — СКА-Нефтяник 9:4 (7:1).

Итоговая таблица (I этап, 1 — группа)
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=25%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|Н
! width=5%|П
! width=10%|М
! width=10%|Очки
|- style="background: #CCCCFF;"
| 1 || align="left"  | Динамо М || 4 || 4 || 0 || 0 || 49:14 || 12|- style="background: #CCCCFF;"
| 2 || align="left"|  СКА-Нефтяник || 4 || 3 || 0 || 1 || 33:12 || 9
|- style="background: #CCCCFF;"
| 3 || align="left"|  Водник || 4 || 2 || 0 || 2 || 20:29 || 6|- style="background: #CCCCFF;"
| 4 || align="left"|  Металлург || 4 || 1 || 0 || 3 || 11:34 || 3
|- style="background:
| 5 || align="left"|  Лесохимик || 4 || 0 || 0 || 4 ||  9:33 || 0|}

 I этап. 2 группа. 19-24 сентября 2005 год. Москва КЛД Крылатское 
 19 сентября 2005 год

1.Енисей — Строитель 3:3 (0:2).
 
2.Кузбасс — СКА-Свердловск 12:3 (5:2).
 
 20 сентября 2005 год

3.Кузбасс — Енисей 10:3 (5:1).
 
4.СКА-Свердловск — Маяк 3:5 (1:0).
 
 21 сентября 2005 год

5.Строитель — Маяк 4:7 (1:4).
 
 22 сентября 2005 год

6.Енисей — СКА-Свердловск 2:2 (0:2).
 
7.Строитель — Кузбасс 2:11 (0:8).
 
 23 сентября 2005 год

8.Маяк — Енисей 2:6 (2:2).
 
 24 сентября 2005 год

9.СКА-Свердловск — Строитель 4:3 (2:1).
 
10.Маяк — Кузбасс 2:9 (1:3).

 Итоговая таблица (I этап, 2 — группа) I этап. 4 группа. 11-16 сентября 2005 год. Москва КЛД Крылатское 
 11 сентября 2005 год

1.Байкал-Энергия — СКА-Забайкалец-Энергия 6:1 (3:0).
 
2.Зоркий — АМНГР 13:1 (6:1).
 
 12 сентября 2005 год

3.Саяны — Ракета 4:3 (0:2).
 
4.СКА-Забайкалец-Энергия — АМНГР 4:2 (3:1).
 
 13 сентября 2005 год

5.Саяны — СКА-Забайкалец-Энергия 6:8 (5:6).
 
6.Ракета — АМНГР 6:4 (4:2).
 
7.Зоркий — Байкал-Энергия 5:4 (2:2).
 
 14 сентября 2005 год

8.Байкал-Энергия — Саяны 4:1 (4:1).
 
9.Ракета — Зоркий 4:11 (2:5).

 15 сентября 2005 год

11.СКА-Забайкалец-Энергия — Ракета 9:4 (5:1).
 
12.Зоркий — Саяны 9:4 (3:2).
 
 16 сентября 2005 год

13.Ракета — Байкал-Энергия 1:9 (0:5).
 
14.СКА-Забайкалец-Энергия — Зоркий 4:9 (1:4).
 
15.АМНГР — Саяны 2:6 (1:4).

 Итоговая таблица (I этап, 4 — группа) 

 II этап. 1 группа. 13-16 октября 2005 год. Москва. КЛД Крылатское 
 13 октября 2005 год

1.Водник — Уральский трубник 2:5 (1:5).
 
2.Динамо М — Старт 11:2 (6:0).
 
 15 октября 2005 год

3.Старт — Водник 3:5 (1:4).
 
4.Уральский трубник — Динамо М 4:12 (4:6).

 16 октября 2005 год

5.Уральский трубник — Старт 5:6 (1:4).
 
6.Динамо М — Водник 14:5 (5:0).Итоговая таблица (II этап, 1 — группа. Москва)Примечание: места 2-4 определены по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах команд.
 

 II этап. 2 группа. 15-17 октября 2005 год. Киров. Стадион Родина 
 15 октября 2005 год

1.Зоркий — СКА-Свердловск 4:1 (3:0).

2.Маяк — Родина 0:3 (0:2).

 16 октября 2005 год

4.СКА-Свердловск — Родина 1:10 (0:5).

 17 октября 2005 год

3.Маяк — Зоркий 6:5 (2:0).

5.СКА-Свердловск — Маяк 1:0 (0:0).

6.Родина — Зоркий — решением КДК матч признан не состоявшимся и исключён из календаря.Итоговая таблица (II этап, 2 — группа. Киров)Примечание: места 2-4 определены по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах команд.
  

 II этап. 3 группа. 13-16 октября 2005 год. Кемерово. Стадион Химик 
 
 13 октября 2005 год

1.Металлург — Сибсельмаш 3:5 (2:4).

2.Кузбасс — Саяны 12:1 (7:1).

 15 октября 2005 год

3.Сибсельмаш — Кузбасс 2:10 (0:5).

4.Саяны — Металлург 9:5 (5:4).

 16 октября 2005 год
  
5.Саяны — Сибсельмаш 7:3 (2:1).

6.Кузбасс — Металлург 6:1 (4:1).

Итоговая таблица (II этап, 3 — группа. Кемерово)

 II этап. 4 группа. 13-16 октября 2005 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 
 13 октября 2005 год

1.СКА-Нефтяник — СКА-Забайкалец 5:4 (3:3).

2.Енисей — Байкал-Энергия 3:4 (3:3).

 15 октября 2005 год

3.СКА-Забайкалец — Байкал-Энергия 4:11 (1:7).

4.СКА-Нефтяник — Енисей 1:2 (1:1).

 16 октября 2007 год

5.Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник 8:4 (5:1).

6.Енисей — СКА-Забайкалец 12:2 (7:0).Итоговая таблица (II этап, 4 — группа. Красноярск)'''

Плей-офф

Статистика игроков

Ссылки 
 ФХМР. Кубок России — 2005-осень Валовик + отчёты

2005-осень
2005 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2005 году